Eric Charles Brewer (né le  à Vernon en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière 
Brewer joua son hockey mineur avec les Cougars de Prince George dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il fut repêché par les Islanders de New York en première ronde,  au total, du repêchage d'entrée dans la LNH 1997. Il se joignit aux Lock Monsters de Lowell de la Ligue américaine de hockey pour 20 matches en 1999-2000.

Il joua dans la LNH avec les Islanders, les Oilers d'Edmonton et les Blues, pour qui il joue toujours. La saison 2005-2006 fut particulièrement désastreuse pour lui, évoluant au sein de l'une des pires formations du circuit et ratant plus de la moitié de la saison avec une épaule disloquée. Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Brock Beukeboom et d'un choix de troisième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 || Cougars de Prince George ||LHOu || 63|| 4|| 10|| 14|| 25||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997 || Cougars de Prince George || LHOu || 71|| 5|| 24|| 29|| 81|| 15|| 2|| 4|| 6|| 16
|-
|1997-1998 || Cougars de Prince George || LHOu || 34|| 5|| 28|| 33|| 45|| 11|| 4|| 2|| 6|| 19
|-
|1998-1999|| Islanders de New York || LNH|| 63|| 5|| 6|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000|| Lock Monsters de Lowell||LAH|| 25|| 2|| 2|| 4|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1999-2000|| Islanders de New York || LNH|| 26|| 0|| 2|| 2|| 20||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 77|| 7|| 14|| 21|| 53|| 6|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2001-2002|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 81|| 7|| 18|| 25|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 80|| 8|| 21|| 29|| 45|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2003-2004|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 77|| 7|| 18|| 25|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 32|| 6|| 3|| 9|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 82|| 6|| 23|| 29|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 77|| 1|| 21|| 22|| 91||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 28|| 1|| 5|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 59 || 8 || 7 || 15 || 46 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 54 || 8 || 6 || 14 || 57 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 22 || 1 || 1 || 2 || 24 || 18 || 1 || 6 || 7 || 14
|-
|2011-2012|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 82|| 1|| 20|| 21|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 48 || 4 || 8 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 77 || 4 || 13 || 17 || 59 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 17|| 0|| 4|| 4|| 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 18||2 ||3 ||5 ||12 || -|| -|| -|| -|| -

| || 77|| 194 || 271 || 792 || 34 || 3 || 14 || 17 || 22

Au niveau international 

|- 
| 1998 || align=left|Championnat du monde junior|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8 || align=left|
|- 
| 2001|| align=left|Championnat du monde|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6 || align=left|
|- 
| 2002|| align=left|Jeux olympiques d'hiver|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0 || align=left| Médaille d'or
|- 
| 2002|| align=left|Championnat du monde|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4 || align=left|
|- 
| 2003|| align=left|Championnat du monde|| 9|| 1|| 2|| 3|| 8 || align=left| Médaille d'or
|- 
| 2004|| align=left|Championnat du monde|| 9|| 1|| 1|| 2|| 6 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2004|| align=left|Coupe du monde de hockey|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6 || align=left|Vainqueur
|- 
| 2007|| align=left|Championnat du monde|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6 || align=left| Médaille d'or

Notes et références

Naissance en avril 1979
Naissance à Vernon (Colombie-Britannique)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Champion olympique canadien
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto